Sinope ou Sinopé  peut désigner :

Toponyme 
 Sinope, ville de Turquie située sur la mer Noire ;
 Sinope, fleuve côtier de Normandie.

Mythologie 
 Sinopé, une nymphe aimée d'Apollon dans la mythologie grecque ;

Astronomie 
 Sinopé, un des satellites naturels de Jupiter.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme

